VRA се може односити на:
 Антагонист вазопресинског рецептора
 Вра, општина у Данској